

w matematyce 
 szereg – konstrukcja umożliwiająca wykonanie uogólnionego dodawania przeliczalnej liczby składników
 szereg Fouriera – szereg, pozwalający rozłożyć funkcję okresową, spełniającą warunki Dirichleta, na sumę funkcji trygonometrycznych
 szereg funkcyjny – szereg, którego wyrazami są funkcje o wspólnej dziedzinie
 szereg geometryczny – ciąg którego n-ty wyraz jest suma n pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego
 szereg harmoniczny – szereg liczbowy
 szereg jednostajnie zbieżny – szereg, którego wyrazami są funkcje o wspólnej dziedzinie
 szereg Laurenta – szereg Laurenta funkcji zespolonej to reprezentacja tej funkcji w postaci szeregu potęgowego, w którym występują również składniki o wykładniku ujemnym
 szereg Maclaurina – przedstawienie funkcji (n+1)-razy różniczkowalnej przy pomocy wielomianu zależnego od kolejnych jej pochodnych oraz dostatecznie małej reszty
 szereg potęgowy – szereg funkcyjny
 szereg przemienny – szereg liczbowy, którego wyrazy są na przemian dodatnie i ujemne
 szereg rozbieżny – konstrukcja umożliwiająca wykonanie uogólnionego dodawania przeliczalnej liczby składników
 szereg Taylora – przedstawienie funkcji (n+1)-razy różniczkowalnej przy pomocy wielomianu zależnego od kolejnych jej pochodnych oraz dostatecznie małej reszty
 szereg trygonometryczny – szereg funkcyjny
 szereg Walsha – tworzą funkcje Walsha, które można uporządkować według jednego indeksu
 szereg Liouville’a-Neumanna – szereg będący jednoznacznym i ciągłym rozwiązaniem drugiego rodzaju równania całkowego Fredholma

w muzyce 
 naturalny szereg diatoniczny – szereg dźwięków tworzących oktawę
 szereg chromatyczny – dźwięk muzyczny będący alteracją (podwyższeniem lub obniżeniem) dźwięku należącego do szeregu diatonicznego
 szereg diatoniczny – szereg dźwięków odpowiadający białym klawiszom fortepianu poczynając od dźwięku c (dźwięki gamy C-dur)
 szereg harmoniczny – szereg alikwotów, sinusoidalnych tonów składowych, na które można rozłożyć dowolny dźwięk, o ile jego barwa i natężenie nie zmienia się zbyt szybko w czasie
 szereg zasadniczy – szereg dźwięków odpowiadający białym klawiszom fortepianu poczynając od dźwięku c (dźwięki gamy C-dur)

w statystyce 
 szereg szczegółowy – uporządkowanie danych według określonego kryterium
 szereg rozdzielczy – statystyczny sposób prezentacji rozkładu empirycznego
 szereg wyliczeniowy – statystyczny sposób prezentacji rozkładu empirycznego

pozostałe 
 harmoniczny szereg sukcesyjny jezior – proces sukcesji ekologicznej, w której śródlądowe zbiorniki wodne przechodzą w następny etap rozwoju bez wyraźnej przewagi jednego czynnika ekologicznego
 szereg aktynolitu – roztwór stały Ca-amfiboli
 szereg czasowy – ciąg informacji uporządkowanych w czasie, których pomiary wykonywane są z dokładnym krokiem czasowym
 szereg homologiczny – zbiór związków organicznych o zbliżonej strukturze, które różnią się między sobą tylko liczbą grup metylenowych
 szereg izologiczny – szereg, który tworzą związki organiczne posiadające te same grupy funkcyjne oraz tę samą liczbę atomów węgla
 szereg (jeździectwo) – w jeździeckich skokach przez przeszkody przeszkoda wieloczłonowa
 szereg napięciowy metali – zestawienie pierwiastków chemicznych o własnościach metalicznych, według ich potencjału standardowego E0
 szereg promieniotwórczy – szereg nuklidów promieniotwórczych przekształcających się kolejno jedne w drugie na drodze rozpadów promieniotwórczych
 szereg tryboelektryczny – zestawienie materiałów pod względem biegunowości i wielkości ładunku wytwarzanego podczas zetknięcia i rozdzielania dwóch materiałów
 szereg (wojsko)
 szereg wartości – wartości nominalne („znamionowe”) rezystancji oporników i pojemności kondensatorów produkowanych seryjnie pochodzą z ustalonej w tym celu tabeli szeregów